Суперкубок Ісландії з футболу 2017 — 46-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 квітня 2017 року між чемпіоном Ісландії Гапнарфйордур та володарем кубка Ісландії Валюр.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на ksi.is 
 Матч на transfermarkt 

2017
Ісландія
Квітень 2017